«Bakal» puede referirse a:

Divisiones administrativas

India 
 Bakal, localidad del distrito de Katni.

Rusia 
 Bakal, ciudad del óblast de Cheliábinsk.